Smoczyński ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jan Smoczyński (* 1980), polnischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Mateusz Smoczyński (* 1984), polnischer Geiger und Komponist
 Rafał Smoczyński (* 1950), polnischer Journalist
 Wawrzyniec Smoczyński (* 1974), polnischer Journalist und Publizist